Князь Монако — суверен княжества Монако.

Конституция княжества 1962 года определяет, что высшая законодательная власть находится в руках князя и Национального совета (парламента).

Князь назначает главу Правительственного совета и имеет право единоличным решением отозвать и его, и других членов этого исполнительного органа.

Князь имеет право распустить Национальный совет.

Князь назначает членов Совета Короны (совещательный орган при монархе) и членов Верховного Суда.

Князь единолично представляет Монако в сношениях с другими государствами, имеет право заключать международные договоры, причём согласие Национального совета на это не требуется.

Титул Князя Монако 

Титул правящего князя Монако: Его Светлейшее Высочество Суверенный Князь Монако, Маркиз Бо (в случае с правящей княгиней — Её Светлейшее Высочество). Князь также носит ряд других титулов, которые редко используются, но некоторые из них могут быть дарованы правящим князем членам семьи или их супругам. Большинство этих титулов образовывались в результате приобретений семьей Гримальди различных земельных владений, или в результате заключённых браков, хотя в настоящее время реальной власти над титульными землями князь Монако не имеет.
Полный титул правящего князя Монако звучит так:

Его Светлейшее Высочество Альбер II, Суверенный Князь Монако,
  Герцог Валентинуа
  Маркиз Бо
  Граф Карлад
  Граф Полиньяк
  Барон Кальвине
  Барон Бюи
  Сеньор Сен-Реми
  Сир Матиньон
  Граф Ториньи и барон Сен-Ло
 Барон Ла Лютюмьер
  Барон Амби
  Герцог Эстутвиль
  Герцог Мазарини
  Герцог Майеннский
  Князь Шато-Порсьен
  Граф Феретт, Бельфор, Танн и Роземон, барон Альткирш
  Сеньор Изенхайм
  Маркиз Шийи
  Граф Лонжюмо
  Барон Масси
  Маркиз Жискар

Неправящие князья Монако 

Князь Монако — титул, также данный некоторым членам правящего семейства. Но не нужно путать с титулом правящего Князя «Правящий Князь Монако», при упоминании которого первое слово, как правило, опускается, или с титулом прямого наследника или назначенного наследника: «Наследный Князь Монако».

Список правителей Монако 

Династия Гримальди неизменно правит княжеством Монако с 1419 года (до этого им порой не удавалось долго оставаться у власти).

Судьбы первых суверенов Монако, которые известны скорее по легендам, чем по документальным источникам, были разные, и бурные. Один из них, Жан II, был убит в 1505 году своим братом Люсьеном, который княжил 18 лет, пока его не заколол кинжалом его племянник Бартоломео Дориа.
 Ренье I (ум. 1314), сеньор Канье-сюр-Мер в 1267—1314 годах, сеньор Монако в 1297—1301 годах, женат на Сальватике дель Каретто.
 Карл I (ум. 1357), был адмиралом, наёмником на французской королевской военной службе, сражался при Креси, сеньор в 1331—1357 годах, сын Ренье I, женат на Люччине Спиноле.
 Антонио, сеньор в 1352—1357 годах, брат Ренье I, дядя Карла I, женат на Катерине Дориан.
 Ренье II, сеньор в 1352—1357 годах, сын Карла I и Люччины Спинолы, женат в первом браке на Марии дель Каретто (брак бездетный), во втором браке на Изабелле Азинари.
 Габриэль, сеньор в 1352—1357 годах, брат Ренье II, сын Карла I и Люччины Спинолы.
 Амбруаз, сеньор в 1419—1427 годах, сын Ренье II и Изабеллы Азинари, брат Антуана и Жана I.
 Антуан, сеньор в 1419—1427 годах, сын Ренье II и Изабеллы Азинари, брат Амбруаза и Жана I.
 Жан I, сеньор в 1395, 1419—1454 годах, сын Ренье II и Изабеллы Азинари, брат Амбруаза и Антуана, женат на Помеллине Фрегосо.
 Каталан, сеньор в 1454—1457 годах, сын Жана I и Помеллины Фрегосо, женат на Бьянке дель Каретто.
 Клодина (ум. 1515), сеньора в 1457—1458 годах, дочь Каталана и Бьянки дель Каретто, вышла замуж за своего дядю Ламбера.
 Ламбер, сеньор в 1458—1494 годах, прапраправнук Ренье I, правнук Антуана и Катерины Дориа, женат на Клодине Гримальди.
 Жан II (ум. 1505), сеньор в 1494—1505 годах, сын Ламбера и Клодины, женат на Антуанетте Савойской.
 Люсьен (1482—1523), сеньор в 1505—1523 годах, родной брат Жана II, сын Ламбера и Клодины, женат на Жанне де Понтеве.
 Оноре I (ум. 1581), правил в 1523—1581 годах, сын Люсьена и Жанны, был союзником императора Карла V и участвовал в битве при Лепанто против турок.
 Карл II (ум. 1589), сеньор в 1581—1589 годах.
 Эркюль I (ум. 1604), сеньор в 1589—1604 годах, женат на Марии Ланди.
 Оноре II (1597—1662), князь в 1604—1662 годах, сын Эркюля I и Марии Ланди, женат на Ипполите Тривульцио, в 1612 году за ним был признан титул князя Монако, в 1641 году сменил протекторат Испании на протекторат Франции, за что король Людовик XIII вознаградил князей Монако герцогством Валентинуа и маркизатом Бо.
 Луи I (1642—1701), князь в 1662—1701 годах, внук Оноре II и Ипполиты Тривульцио, женат на Шарлотте Катерине де Грамон (1638—1678).
 Антуан I (1661—1731), князь в 1701—1731 годах, женат на Марии Лотарингской (1674—1724). Со смертью князя Антуана I пресеклась мужская линия Гримальди.
 Луиза-Ипполита (1697—1731), княгиня Монако в 1731 году, дочь Антуана I и Марии Лотарингской, с 1715 года замужем за Жаком Франсуа Леонардом де Гойон-Матиньоном, графом Ториньи (1689—1751), вступившем на престол под именем Жака I, князь Монако в 1731—1733 годах. Их сын, Камилл Леонар, получил фамилию Гримальди и вступил на престол под именем Оноре III.
 Жак I, князь в 1731—1733 годах.
 Оноре III (1720—1793), князь в 1733—1793 годах, внук Антуана I, женат на Марии Катерине де Бриньон-Саль (1739—1813).
 Оноре IV (1758—1819), князь в 1814—1819 годах, сын Оноре III и Марии Катерине де Бриньон-Саль, женат на Луизе д’Омон, герцогине Мазарини (1759—1826).
 Оноре V (1778—1842), князь в 1819—1841 годах, сын Оноре IV и Луизы д’Омон, женат на Фелисите Проно де Гамаш.
 Флорестан I (1785—1856), князь в 1841—1856, брат Оноре V, женат на Каролине Жибер де Лемец (1793—1879).
 Карл III (1818—1889), князь в 1856—1889 годах, сын Флорестана I и Каролины Жибер де Ламец, женат на Антуанетте де Мерод-Вестер (1828—1864).
 Альбер I (1848—1922), князь в 1889—1922 годах, женат на Марии-Виктории Дуглас-Гамильтон и Брандон (1850—1922), брак расторгнут в 1880; второй брак с Марией Алисой де Ришельё, брак расторгнут в 1902 году.
 Луи II (1870—1949), князь в 1922—1949 годах, сын Альбера I и Марии-Виктории Дуглас-Гамильтон и Брандон, женат на Гислене Доманже (брак бездетный). От гражданского брака с Жульеттой Луве, герцогиней де Валентинуа, с 1919 года (1867—1930) имел дочь Шарлотту (1898—1977), узаконенную в 1919 году.
 Ренье III (1923—2005), князь в 1949—2005 годах, сын принцессы Шарлотты и графа Пьера де Полиньяка, с 1920 года принца Гримальди (1895—1964), внук Луи II, женат на Грейс Келли (Грации Патриции) (1929—1982).
 Альбер II (1958), князь с 2005 года, сын Ренье III и Грейс Келли. Женат на Шарлин Уиттсток (р. 1978).

Родословное древо князей Монако

Примечание